Albani je priimek več ljudi:
 Alessandro Albani, italijanski rimskokatoliški kardinal
 Annibale Albani, italijanski rimskokatoliški škof in kardinal
 Bonifatius Albani, italijanski rimskokatoliški nadškof
 Gian Girolamo Albani, italijanski rimskokatoliški in kardinal
 Giovanni Francesco Albani, italijanski rimskokatoliški kardinal in papež
 Giovanni Francesco Albani, italijanski rimskokatoliški škof in kardinal
 Giuseppe Andrea Albani, italijanski rimskokatoliški kardinal
 Francesco Albani, italijanski slikar
 Muhammad Nasiruddin al-Albani